FK Proleter Zrenjanin – squadra di calcio defunta
 KK Proleter Zrenjanin – squadra di pallacanestro
 RK Proleter Zrenjanin – squadra di pallamano